San Čezario ima više značenja:
 San Čezario di Leče
 San Čezario sul Panaro